IPFS (от  — межпланетная файловая система) — контентно-адресуемый, одноранговый гипермедийный протокол связи. Узлы IPFS-сети формируют . IPFS является проектом с открытым исходным кодом, разработанным Protocol Labs при содействии open-source сообщества. Первоначально он был разработан Хуаном Бенетом (Juan Benet).

Описание 

IPFS представляет собой одноранговую распределённую файловую систему, которая соединяет все вычислительные устройства единой системой файлов. В некотором смысле IPFS схожа со всемирной паутиной.
IPFS можно представить как единый BitTorrent-рой, обменивающийся файлами единого Git-репозитория. Иными словами, IPFS обеспечивает контентно-адресуемую модель  с контентно-адресуемыми гиперссылками и высокую пропускную способность.

Это формирует обобщённый древовидный направленный граф.

IPFS сочетает в себе распределённую хеш-таблицу, децентрализованный обмен блоками, а также самосертифицирующееся пространство имён. При этом IPFS не имеет точек отказа, и узлы не обязаны доверять друг другу.

Доступ к файловой системе может быть получен различными способами:
 через FUSE
 поверх HTTP.

Локальный файл может быть добавлен в файловую систему IPFS, что делает его доступным всему миру. Файлы идентифицируются по своим мультихешам, что упрощает кэширование.
Они распространяются через протокол, основанный на протоколе BitTorrent. Пользователи, просматривающие контент, помогают в доставке контента для других пользователей сети.
IPFS имеет сервис имён под названием IPNS, глобальное пространство имён на основе открытых ключей, совместимое с другими пространствами имён и имеющее возможность интегрировать DNS, .onion, .bit и другие в IPNS.

История разработки 

На апрель 2016 года IPFS находится на уровне альфа-версии. Основная реализация выполнена на языке Go, частично реализована версия на JavaScript, начата разработка версии на Python и Rust.

Распространение 

 С 8 сентября 2015 все сайты хостинга  доступны через IPFS.
 OpenBazaar использует IPFS.
 С ноября 2019 IPFS используется для достижения консенсуса в создании блокчейна криптовалюты taucoin.
 С 2021 года технологию IPFS поддерживает браузер Opera и Brave.
 С февраля 2023 года появилась поддержка загрузки и поддержки файлов в сети IPFS у хостинга Spaceweb.

См. также 
 Распределённая хеш-таблица
 Dat
Brave (веб-браузер)
 Freenet
 OpenBazaar
 ZeroNet

Примечания

Ссылки 
 Сайт IPFS
 Демонстрация работы IPFS (видео)
 «HTTP is obsolete. It’s time for the distributed, permanent web»
 Interplanetary Networks

Протоколы прикладного уровня
Интернет-протоколы
Сетевые протоколы
Всемирная паутина